Тип (от  — отпечаток, форма, образец) — единица расчленения изучаемой реальности в типологии:
 В биологии под типом понимают несколько не связанных между собой вещей:
 Тип (биология) () — один из высших рангов таксономической иерархии в зоологии.
 Номенклатурный тип () — в биологической номенклатуре — объективный носитель научного названия таксона. Частными случаями номенклатурного типа являются типовые экземпляры, типовой вид и типовой род.
 Архетип, или план строения — понятие, принятое в некоторых школах морфологии и таксономии.

 В информатике тип данных — классификация данных, характеризующая множество допустимых значений для единицы данных.
 Типизация данных

 На железнодорожном транспорте:
 Тип — буквенное обозначение вагонов метрополитена (тип А, тип Б и так далее)
 Тип паровоза — синоним осевой формулы

См.также  

 ТИП — аббр. Технические измерения и приборы.
 Типаж актёра или персонажа — в искусстве